Noreppa är ett släkte av fjärilar. Noreppa ingår i familjen praktfjärilar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
Noreppa